Maciej Łubieński (1572–1652) – prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński, biskup poznański, chełmski i włocławski
 Maciej Łubieński – starosta wągłczewski, elektor Michała Korybuta Wiśniowieckiego
 Maciej Łubieński (zm. 1710) – łowczy sieradzki
 Maciej Józef Łubieński (zm. 1770) – archidiakon krakowski, ambasador
 Maciej Łubieński (ur. 1971) – polski dziennikarz